Александра Элизабет Пол (; родилась ) — американская актриса. Наиболее известна ролью Стефани Холден в телесериале «Спасатели Малибу». Снялась в более чем 70 фильмах и телесериалах.

Биография 
Родилась в Нью-Йорке, её мать была социальным работником, отец — инвестиционным банкиром. Её сестра-близнец, , известна как первая в истории Сан-Франциско женщина-пожарный. Была моделью, затем поступила изучать актёрское искусство в Стэнфордский университет; как актриса дебютировала в телефильме «Бумажные куклы» в 1982 году. В 1983 году после успешных съёмок в фильме ужасов «Кристина» режиссёра Джона Карпентера по книге Стивена Кинга начала активно сниматься в различных телесериалах и фильмах. Как актриса телевидения получила широкую известность в 1992 году, когда начала сниматься в сериале «Спасатели Малибу» с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли, появившись в 92 эпизодах этого сериала.

С января 2000 года замужем за тренером по триатлону Иэном Мюрреем. Имеет определённую известность как защитница окружающей среды и антивоенная активистка.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Александра Пол  — официальный сайт актрисы

Актрисы США
Выпускники Школы Гротон